Wath kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wath upon Dearne, ort, England, Rotherham, 
 Wath, North Yorkshire, ort i England,  

Robotskapade Storbritannienförgreningar